Lykos, latinisiert Lycus, steht für:
 einen häufigen altgriechischen Namen, siehe Lykos
 eine Funeral-Doom-Band Lycus (Band)

Lykos ist der altgriechische Name folgender Flüsse:

 Lykos (Kilikien), ein unidentifizierter Fluss zum Mittelmeer zwischen Pyramos (Ceyhan) und Pinaros (Payas Çayı oder Deli Çayı) in Kilikien
 Kouris, ein Fluss zum  Mittelmeer auf Cypros (Zypern) bei Kourion
 Nahr al-Kalb, ein Fluss zum Mittelmeer in Phönizien (Libanon)
 Lykos (Phrygien), ein Nebenfluss des oberen Meandros (Großer Mäander), heute Çürüksu Çayı, bei Laodikeia am Lykos 
 Lykos (Lydien), ein unidentifizierter Nebenfluss des Hyllus oder direkt des Hermos (Gediz) in Lydien (İzmir/Manisa)
 Kelkit Çayı, ein Fluss zum Pontus Euxeinos (Schwarzes Meer) bei Nikopolis (Armenien)
 Lykos (Bithynien), ein unidentifizierter Fluss zum Pontus Euxeinos (Schwarzes Meer) bei Heraclea Pontica
 Lykos (Phrygien), ein Fluss in Phrygien, Nebenfluss des oberen Mäanders, heute Çürüksu Çayı
 Kalmius, ein Fluss zum Palus Maeotis (Asowsches Meer) in Sarmatien (Ukraine)
 Manytsch, ein Nebenfluss des Tanaïs (Don) bei den Thyssageten (heutiges Südrussland)
 Großer Zab, ein Nebenfluss des Tigris in Gordyene (Türkei)

Siehe auch:
 Lycos